Ашурова — женская форма тюркской фамилии .

 Известные носительницы 
 Ашурова Кимат (1915—1986) — бригадир хлопководческой бригады колхоза имени Дзержинского Гиссарского района Таджикской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Ашурова Ташбиби (1925—?) — звеньевая колхоза «Кзыл Нишон» Пахтаабадского района Сталинабадской области, Герой Социалистического Труда.

Примечания